El término perdigón puede hacer referencia:

Armas
 a un perdigón, cada una de las bolas de plomo que constituyen la munición de una escopeta;

Clima
 a los perdigones de hielo, una forma de precipitación consistente en agua parcialmente congelada;

Biología
 a un perdigón, una cría de perdiz;
 un nombre común de la especie de ave Melanospiza bicolor en Colombia.

Lugares
 a El Perdigón, un municipio de Zamora, Castilla y León;

Personas
 a Leticia Perdigón, una actriz mexicana;
 a Gregorio Elso Pérez Perdigón, un futbolista uruguayo.
 a Mario Perdigón Reconocido Politólogo de la ciudad de Barquisimeto estado Lara Venezuela